En marche peut désigner :
 La République en marche ou En marche, parti politique français ;
 Groupe La République en marche (Assemblée nationale), groupe politique à l’Assemblée nationale français ;
 Groupe La République en marche (Sénat), groupe politique au Sénat français ;
 En marche, coalition politique irakienne.